Trigonostylops est un genre éteint de mammifères ongulés de l'ordre des Astrapotheria, qui vivait du Paléocène supérieur à l'Éocène en Argentine.

Espèces 
Une seule espèce est répertoriée, Trigonostylops wortmani.

Occurrence 
Un crâne complet de l'espèce type, Trigonostylops wortmani, a été découvert et classé comme un Astrapotheria en se basant sur ses grandes défenses inférieures, en comparaison avec le genre plus récent Astrapotherium.

Description 
Trigonostylops mesurait environ  de long. Ses dents, des molaires principalement, ont été découvertes et assignées à d'autres espèces.

Phylogénie 
Le cladogramme suivant est basé sur l'analyse phylogénétique publiée par Vallejo-Pareja  en 2015. Il montre la position de Trigonostylops au sein des Astrapotheriidae :

Notes et références 

Mammifère du Paléocène
Mammifère de l'Éocène
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1897